Името Драганово носят четири български села:

 Драганово (Област Бургас)
 Драганово (Област Велико Търново)
 Драганово (Област Добрич)
 Драганово (Област Кърджали)